Ireneu de Lió (segle II), bisbe de Lió i sant
 Ireneu de Tir, comes imperial i bisbe de Tir
 Ireneu d'Alexandria (segle I), escriptor grec
 Ireneu Referendari (), poeta grec
 Patriarca Irineu (193), 45è patriarca de l'Església Ortodoxa Sèrbia